

Echten, village de la commune de De Wolden, dans le Drenthe
 Echten, village de la commune de De Friese Meren, en Frise